Amor i sexe (pel·lícula de 1985), pel·lícula dirigida per William Asher, 
 Amor i sexe (pel·lícula del 2000), pel·lícula dirigida per Valerie Breiman,